Marble (KDE)

Localidades

 Marble (Colorado)
 Marble (Minnesota)
Ou ainda:
 Marble City
 Marble Falls

Desambiguação